Desperation ist das englische Wort für Verzweiflung.

Desperation ist der Titel:

 eines Romans von Stephen King (1996), siehe Desperation (Roman)
 einer Verfilmung dieses Romans (2006), siehe Desperation (Film)